Hirschkrug steht für:
 Hirschkrug (Dersenow), Wohnplatz von Dersenow, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Hirschkrug, ein ehemaliger Wohnplatz von Junkertroylhof; siehe Junkertroylhof#Geographie; Woiwodschaft Pommern
 Hirschkrug (poln. Jelenia Dolina), ein ehemaliger Wohnplatz der Landgemeinde Dörbeck; heute Próchnik, Stadt Elbląg
 Hirschkrug (poln. Wronczyn), ein ehemaliger Wohnplatz von Kurtschow auf dem Gebiet der Gmina Maszewo (Powiat Krośnieński); Woiwodschaft Lebus